|-
| 167401 - ||  || 20 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167402 - ||  || 20 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167403 - ||  || 20 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167404 - ||  || 20 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167405 - ||  || 20 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167406 - ||  || 20 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167407 - ||  || 20 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167408 - ||  || 20 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167409 - ||  || 20 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167410 - ||  || 20 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167411 - ||  || 21 noiembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 167412 - ||  || 21 noiembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 167413 - ||  || 19 noiembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167414 - ||  || 21 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167415 - ||  || 21 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167416 - ||  || 21 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167417 - ||  || 21 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167418 - ||  || 21 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167419 - ||  || 21 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167420 - ||  || 20 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167421 - ||  || 20 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167422 - ||  || 24 noiembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 167423 - ||  || 24 noiembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 167424 - ||  || 24 noiembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 167425 - ||  || 26 noiembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 167426 - ||  || 26 noiembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167427 - ||  || 26 noiembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167428 - ||  || 26 noiembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167429 - ||  || 28 noiembrie 2003 ||  || 
|-
| 167430 - ||  || 30 noiembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167431 - ||  || 30 noiembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167432 - ||  || 30 noiembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167433 - ||  || 19 noiembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 167434 - ||  || 20 noiembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 167435 - ||  || 23 noiembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 167436 - ||  || 19 noiembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 167437 - ||  || 19 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167438 - ||  || 26 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167439 - ||  || 18 noiembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167440 - ||  || 1 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167441 - ||  || 3 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167442 - ||  || 3 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167443 - ||  || 3 decembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 167444 - ||  || 1 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167445 - ||  || 1 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167446 - ||  || 4 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167447 - ||  || 4 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167448 - ||  || 4 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167449 - ||  || 4 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167450 - ||  || 4 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167451 - ||  || 4 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167452 - ||  || 14 decembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167453 - ||  || 1 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167454 - ||  || 3 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167455 - ||  || 4 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167456 - || 2003 YP || 16 decembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 167457 - ||  || 17 decembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 167458 - ||  || 18 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167459 - ||  || 17 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167460 - ||  || 18 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167461 - ||  || 17 decembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 167462 - ||  || 17 decembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167463 - ||  || 17 decembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167464 - ||  || 17 decembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167465 - ||  || 17 decembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167466 - ||  || 17 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167467 - ||  || 16 decembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 167468 - ||  || 17 decembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167469 - ||  || 17 decembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167470 - ||  || 19 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167471 - ||  || 19 decembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167472 - ||  || 19 decembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167473 - ||  || 19 decembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167474 - ||  || 19 decembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167475 - ||  || 19 decembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167476 - ||  || 18 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167477 - ||  || 18 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167478 - ||  || 18 decembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167479 - ||  || 19 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167480 - ||  || 19 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167481 - ||  || 19 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167482 - ||  || 19 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167483 - ||  || 19 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167484 - ||  || 19 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167485 - ||  || 19 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167486 - ||  || 19 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167487 - ||  || 19 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167488 - ||  || 20 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167489 - ||  || 18 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167490 - ||  || 18 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167491 - ||  || 18 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167492 - ||  || 18 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167493 - ||  || 18 decembrie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 167494 - ||  || 19 decembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 167495 - ||  || 19 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167496 - ||  || 19 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167497 - ||  || 19 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167498 - ||  || 19 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167499 - ||  || 19 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 167500 - ||  || 19 decembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-